

Personnalités 

 Alexander Fermor-Hesketh (né en 1950), lord Hesketh, homme politique, ministre britannique et propriétaire d'écurie de Formule 1 ;
 Charlotte Fermor (1725-1813), gouvernante des enfants royaux de Grande-Bretagne de 1762 à 1793 ;
 George Fermor,  comte de Pomfret (1722-1785), pair de Grande-Bretagne ;
 George Fermor,  comte de Pomfret (1768-1830), pair de Grande-Bretagne ;
 Henrietta Louisa Fermor, comtesse de Pomfret (1698-1761), épistolière anglaise ;
 Patrick Leigh Fermor (1915-2011, agent secret, écrivain et scénariste britannique ;
 Thomas Fermor,  comte de Pomfret (1698-1753), pair de Grande-Bretagne ;
 Thomas Fermor,  comte de Pomfret (1770-1833), général et pair de Grande-Bretagne ;
 Villim Fermor (1702-1771), général russe ;
 William Fermor,  baron Leominster (1648-1711), pair de Grande-Bretagne.